Frühschütz ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Frühschütz (1906–1990), deutsche Politikerin (KPD)
 Josefine Frühschütz († 1998), deutsche Hebamme